Mayurbhanj ist der Name:

 eines Distrikts in Indien, Mayurbhanj (Distrikt)
 eines ehemaligen indischen Fürstenstaats, Mayurbhanj (Staat)